Моти́в ( «мотив» от  «двигаю») — многозначное понятие:
 Мотив (психология) — динамический процесс физиологического и психологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость. В российской науке часто определяется как «опредмеченная потребность».
 Мотив (изобразительное искусство) — составная часть композиции, постоянно используемая в каком-либо произведении, например, в картине, росписи, вышивке, орнаменте.
 Мотив (литература) — простейшая составная часть сюжета.
 Мотив (музыка) — простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из некоторой короткой последовательности звуков, объединённых одним логическим акцентом.
[Мотив]Yamaha Motif
Рабочая станция
Это серия музыкальных рабочих станций, впервые выпущенных Yamaha Corporation в августе 2001 года. 
 Мотив преступления — факторы, которые обуславливают выбор лицом преступного варианта поведения и конкретную линию поведения в момент совершения преступления.
 Мотив (молекулярная биология) — специфическая последовательность нуклеотидов в ДНК или аминокислот в белках.

Названия 
 «МОТИВ» — торговая марка оператора сотовой связи «Екатеринбург-2000» в Свердловской, Курганской области, а также ХМАО-Югра и ЯНАО. 
 «МОТИВ» — система оперативного управления компанией.
 «Мотив» — канадский телесериал.
 «Motif» — программная библиотека для разработки графических интерфейсов в Unix-подобных системах.

См. также 
MATIF
 Мотивация